Klín nebo klínek může být:

 klín – jednoduchý stroj, specializované ruční pracovní nářadí 
 klín pro štípání dřeva – štípací klín
 klín na lámání kamene – kamenictví
 pěstní klín – pravěký ruční nástroj
 rozpínací klínek umístěný v topůrku u sekery nebo u kladiva, která zajišťuje upevnění hlavy nástroje
 klín (strojní součást) – slouží k naklínování náboje na hřídel
 prismatoid nebo geometrický obrazec ve tvaru trojúhelníku – např. modrý klín na české ale i dalších vlajkách (vexilologické názvosloví)
 tankový klín – trojúhelníkové seskupení většího množství tanků a dalších obrněných vozidel při útoku vojsk
 klín (ptačí tah) – klín při ptačím tahu – trojúhelníkový obrazec, který vytváří husy, labutě, bernešky a kachny během ptačího tahu (čeleď vrubozobí)
 označení pro část lidského těla (podbřišek, rozkrok případně přímo lidské pohlavní orgány) 
 zarážka pro bezpečné odstavení vozidla
 grafický znak v klínopisu

geografie
 Mrazový klín (přírodní památka) – přírodní památka
 Klín (Rychlebské hory) (983 m) – vrchol v Rychlebských horách
 Klin (Západní Tatry) (2173 m) – hora v Západních Tatrách
 Velký Klín (1178 m) – vrchol v Hrubém Jeseníku

Související články 
 Klin – město v Rusku
 Klíny – česká obec u Chomutova

Externí odkazy